HPPD steht als Abkürzung für:

 Hallucinogen Persisting Perception Disorder, eine psychische Störung
 Hydroxyphenylpyruvat-Dioxygenase, ein Enzym im Tyrosinstoffwechsel

Abkürzung